
Diese Statistik zur COVID-19-Pandemie enthält Tabellen zur weltweiten Entwicklung der COVID-19-Pandemie je Tag und je Staat im Februar 2020.

Bestätigte Infektionsfälle

Todesfälle

Anmerkungen

Einzelnachweise 

02
2020